Вальга () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кальдас. Занимает площадь 40,72 км². Население — 6127 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Понтеведры